Buma steht für
 Nyangatom (Volk)
 Buma/Stemra, niederländische Urheberrechtsvereinigung

Personen:
 Age Buma (1820–1893), niederländischer Politiker
 Anita Buma (* 1958), niederländische Ökophysiologin und Antarktisforscherin
 Edo Buma (* 1946), niederländischer Hockeyspieler
 Jaap-Derk Buma (* 1972), niederländischer Hockeyspieler
 Lieuwe Annes Buma (1796–1876), niederländischer Altertumsforscher und Bibliotheksgründer
 Sybrand van Haersma Buma (* 1965), niederländischer Politiker (CDA)
 Wiardus Willem Buma (1802–1873), Niederländischer Rechtsanwalt, Verwalter und Publizist.
 Wybe Buma (1924–1998), niederländischer Jazzmusiker